Verksamhet kan avse:
Verksamhet – den rörelse som en näringsidkare bedriver, se Firma.
Verksamhetsprocess – en samling aktiviteter i en organisation (företag, förvaltning, förening) som ger ett visst resultat